With Doom We Come — восьмой студийный альбом австрийской атмосферик-блэк-метал-группы Summoning, выпущенный 5 января 2018 года на лейбле Napalm Records.

Отзывы критиков 
With Doom We Come получил неоднозначные оценки от музыкальных критиков, отмечавших плохое сведение альбома. Маркус Эндрес из metal.de назвал альбом «прекрасным возвращением» группы. Xenophanes в рецензии для Sputnikmusic пишет, что несмотря на плохое сведение, With Doom We Come — это «мастерски написанный блэк-метал».

Список композиций

Участники записи 
 Protector — вокал, гитара, клавишные
 Silenius — клавишные, вокал

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Summoning
Альбомы Napalm Records